Az 1974-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Jimmy Connors nyerte az ausztrál Ken Rosewall előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  John Newcombe (Negyeddöntős)
  Ilie Nastase (Negyedik kör)
  Jimmy Connors (Bajnok)
  Stan Smith (Elődöntős)
  Björn Borg (Harmadik kör)
  Jan Kodes (Negyeddöntős)

  Tom Okker (Negyedik kör)
  Arthur Ashe (Harmadik kör)
  Ken Rosewall (Döntős)
  Alex Metreveli (Negyeddöntős)
  Tom Gorman (Negyedik kör)
  Manuel Orantes (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1974 a teniszben